Craig T. Nelson – amerykański aktor
 Craig Richard Nelson – amerykański aktor
 Craig Nelson – szkocki piłkarz